Bailey Michelle Brown (24 de Maio de 2006, Carolina do Sul) é uma atriz mirim americana. Ela recentemente co-estrelou como Janie Hobbs na sitcom original da Nickelodeon Papai em Apuros, estrelada por Scott Baio. Antes disso, ela apareceu no filme de 2011 ''Atividade Paranormal 3

Filmográfia

Referências

Ligações externas

 
Nascidos em 2006
Atores dos Estados Unidos
Atores infantis dos Estados Unidos
Atores de televisão dos Estados Unidos
Naturais da Carolina do Sul